Allston ist die Bezeichnung für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allston (Boston), ein Stadtteil von Boston
 Allston (Nebraska), im Dundy County – nicht mehr existent
 Allston (Ohio), im Fulton County – nicht mehr existent

Allston ist der Familiennachname folgender Personen:
 Aaron Allston (1960–2014), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hanny Allston (* 1986), australische Orientierungsläuferin
 Robert Francis Withers Allston (1801–1864), US-amerikanischer Politiker
 Washington Allston (1779–1843), US-amerikanischer Maler und Dichter

Siehe auch:
 Allston Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat South Carolina
 Alston